Julio Ángel Fernández (né en 1946), astronome uruguayen ;
  (né en 1954), guitariste américain ;
 , biologiste chilien ;
  (né en 1931), homme d'affaires et banquier espagnol ;
  (né en 1938), journaliste et présentateur de télévision espagnol ;
 Julio Fernández, producteur de cinéma.